Nanning (kinesisk skrift: 南寧; pinyin: Nánníng) er en kinesisk mellemstor by og by på præfekturniveau som er hovedstad i den autonome region Guangxi i det sydlige Kina nær grænsen til Vietnam. Byprefekturet har areal på 22.112 km2, og befolkningen anslås (2014) til 7,29 millioner mennesker.Det er kendt som "Green City" på grund af sin overflod af frodige tropiske løv; Sommeren er meget længere end vinteren.

Administrative enheder 
Bypræfekturet Nanning har jurisdiktion over 6 distrikter (区 qū) og 6 amter (县 xiàn).

Historie 

Byens historie går tilbage til Nord- og Syddynastiernes tid, da der her var en vigtig militærbase. Det nuværende navn stammer fra Yuan-dynastiets dage. I 1914 blev Nanning hovedstad for Guangxi i stedet for Guilin.

Trafik 
Kinas rigsvej 210 ender i Nanning. Den begynder i Baotou i Indre Mongoliet, fører gennem Yan'an, Xi'an, Chongqing og Guiyang og ender i Nanning. 

Kinas rigsvej 322 passerer gennem området. Den fører fra Hengyang i provinsen Hunan, via Guilin og Nanning i Guangxi og frem til grænsen til Vietnam ved Venskabsporten.

Kinas rigsvej 324 fører gennem området. Den går fra Fuzhou i provinsen Fujian, gennem Guangdong, Guangxi, Guizhou, og ender i Kunming i Yunnan.

Kinas rigsvej 325 (Guangnan-vejen) ender i Nanning. Den fører mod vest fra Guangzhou i Guangdong til Nanning.

Myndigheder
Den lokale leder i Kinas kommunistiske parti er Wang Xiaodong. Borgmester er Zhou Hongbo, pr. 2021.

Bypræfekturer i Guangxi